Рајтсвил има више значења:
 Рајтсвил (Џорџија)
 Рајтсвил (Арканзас)
 Рајтсвил (Пенсилванија)